Gottardo è un cognome di lingua italiana.

Significato
Deriva dal nome latino Godehardus, dal germanico Gotthard, composto da Guda ovvero Dio ed Hardu forte, valoroso, quindi "combatte con la volontà /forza del Signore"

Diffusione 
Il cognome Gottardo risulta particolarmente diffuso nel Nord Italia, in particolare nel Veneto, in Lombardia ed in Piemonte.

Origine
Il cognome Gottardo ha varie possibili origini tra cui:

Patronimica, ossia chi lo porta discende da una persona chiamata così;
Cavalleresca, dal significato del cognome lo si potrebbe collegare ai crociati

In ogni caso questo varia ceppo in ceppo.

Varianti
Le varianti del cognome sono:
 Gothard
Gotthard
Gottardi
Gottardelli
Gottardini

Nel corso del tempo: Godehardus - Gothardus - Gothard o Gotthard; dall'italianizzazione:Gothardo - Gottardo - varianti.

Altri progetti 

Cognomi italiani